Xirókoie (Nijnegorski), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Xirókoie (Simferòpol), localitat de la República de Crimea, a Rússia